Râul Mera se poate referi la următoarele cursuri de apă:

 Râul Mera - un curs de apă din Elveția
 Râul Mera - un afluent al râului Milcov în România
 Râul Mera - un afluent al râului Nadăș în România